Жіо́нж () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на схід від Парижа, 29 км на захід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2018 року Жіонж, Оже, Вертю i Вуапре було об'єднано в новий муніципалітет Блан-Кото.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Жіонж на сайті французького Національного інституту географії
 Жіонж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Жіонж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Марна